Zeppenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Zeppenfeld, deutscher Radiomoderator, freiberuflicher Journalist und Produzent
 Dieter Zeppenfeld (* 1956), deutscher Physiker 
 Georg Zeppenfeld (* 1970), deutscher Opernsänger
 Hannelore Zeppenfeld (1929–2016), deutsche Schauspielerin
 Klaus Zeppenfeld (* 1963), Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
 Victor Zeppenfeld (* 1834; † nach 1883), deutscher Genremaler der Münchner und der Düsseldorfer Schule

Zeppenfeld bezeichnet:

 Zeppenfeld (Neunkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen in Nordrhein-Westfalen

siehe auch
 Franz Ignaz Zeppenfeldt